Kissakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kissakari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Kissakari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Kissakari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar